Domingo García (1895-?) – hiszpański szermierz
 Domingo García (1904-?) – peruwiański piłkarz